Санаева — женская форма фамилии .
 Санаева, Алёна Александровна (более известна под фамилией Фонина; род. 1988) — известная российская фотомодель, дизайнер интерьера.
 Санаева, Елена Всеволодовна (род. 1942) — советская и российская актриса театра и кино, общественный деятель.